Toponímia
 Manzanares (Ciudad Real), municipi de la província de Ciudad Real (Castella-la Manxa)
 Manzanares el Real, municipi de la Comunitat de Madrid.
 Manzanares de Rioja, municipi de La Rioja.
 Hoyo de Manzanares, municipi de la Comunitat de Madrid.
 Manzanares (Sòria), nucli urbà que pertany al municipi de Retortillo de Soria.
 Manzanares (Caldas), ciutat del Departament de Caldas a Colòmbia.
Rius
 Riu Manzanares, riu que passa Madrid.
 Riu Manzanares (Sòria), riu de Sòria, afluent del riu Caracena, a la conca del Duero.
 Riu Manzanares (Veneçuela), també anomenat Riu de Cumaná, riu de l'Estat de Sucre, Veneçuela.
Futbol
 Estadi Vicente Calderón, antic Estadi Manzanares, estadi del Club Atlético de Madrid.